En Pologne, Karnice peut désigner: 

 dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Karnice, village du powiat de Środa Śląska
 Karnice, village du powiat de Trzebnica

 dans la voïvodie de Łódź
 Karnice, village 

 dans la voïvodie de Mazovie
 Karnice, village 

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Karnice, village et gmina du powiat de Gryfice 
 Karnice, village du powiat de Łobez